Télégraphe (telegrafo in lingua francese) può riferirsi a:

 Télégraphe – stazione della metropolitana di Parigi
 Colle del Télégraphe – valico alpino delle Alpi del Monginevro